Miezień, ros. Мезень

 Miezień – miejscowość w Rosji
 Miezień – rzeka w Rosji